Piz Nair kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Piz Nair (Oberalp), bergstopp i Uri, 
 Piz Nair (Sankt Moritz), bergstopp i Graubünden, 
 Piz Nair (Val Müstair), bergstopp i Graubünden,